Gisulf II (zm. ok. 611) – książę Friuli ok. 591–ok. 611.
 Gisulf II (ok. 1033–1091) – książę Salerno 1052–1077.

Strony ujednoznaczniające